Стражев () — російське прізвище, яке утворене від прізвиська, даного за професією предка — охоронця () на церковно-слов'янській мові — «сторож, вартовий, наглядач, охоронець»; городовий страж — «поліцейський солдат» (В.Даль); «Той, хто стереже, вартовий, церковний сторож».

Жіноча форма — Стражева.

Походження 

Прізвище Стражев утворено від прізвиська Страж. Так в Росії у XIX — на початку XX століть називали нижчий поліцейський чин в спеціальних видах варти — митної (з 1819 р.), прикордонної (з 1894 р.) і сільській (з 1903 р.).

Тобто, це прізвище містить вказівку на рід занять, професію предка. Страж, згодом отримав прізвище Стражев.

Історія 

Прізвище було зафіксовано у XVII ст.

Ян Страж, волинський дворянин (1645);
Сидорка Сторож, білоцерківський козак (1654);
Данилко Сторожев, білоцерківський козак (1654);
Петро Сторожев, Торопецький гармаш, (1674)
Житель Солі Камської Івашка Михайлов син Сторожев (1623).

Відомі носії 

 Стражев Василь Іванович (нар. 1944) — білоруський вчений-фізик.
 Стражев Віктор Іванович (1879—1950) — російський поет, літературознавець, педагог.
 Стражев Олексій Іванович (1888—1961) — радянський педагог та методист історії, кандидат історичних наук (1947), член кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР (1950).

 Стражева Ольга Володимирівна (нар. 1972) — українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Примітки